Rusk – località statunitense del Texas

 Dean Rusk – politico statunitense
 Harry Welles Rusk – politico statunitense
 Jeremiah McLain Rusk – politico statunitense
 Simon Rusk – calciatore scozzese
 Thomas Jefferson Rusk – politico statunitense